Бжеще:

 Бжеще — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Освенцимский повят.
 Бжеще — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Освенцимский повят, Малопольское воеводство.